Ana Brbora Hum hrvatska je TV suradnica, spikerica, samostalna suradnica, voditeljica, TV urednica i novinarka.

Životopis 
Rođena je u Dubrovniku, živi u Zagrebu od 1977. godine. Diplomirala je na fakultetu Političkih znanosti – smjer novinarstvo.

Od 1970. do 1976. godine na radiju Dubrovnik po upitu velikog novinara Balde Ćupića, a vodila je emisiju „Mladi za mlade“ koja je odredila njen profesionalni put. 

Na radiju Dubrovnik je bila spiker – voditelj te je zajedno s kolegom Mičićem vodila emisiju informativno-zabavnog karaktera naziva „Nedjeljom u 2“ te i središnju informativnu emisiju – „Dnevnik“. Također, je u tom periodu vodila: “Kviz znanja“, festival „Zvuci Dubrovnika“, “Prvi pljesak“, „Mali raspjevani Dubrovnik“ i mnoge druge emisije i festivale.

Većinu njenog profesionalnog života prolazio je na HRT-u u stalnom radnom odnosu.

Zbog iznimnog iskustva na radiju Dubrovnik – nastavila je raditi kao vanjski suradnik u nekim emisijama 2. programa radio Zagreba te je vodila emisije kao što su : „Sunčani sat“, “Fijaker formula 1“, „Radio Jadran“ i mnoge druge.

Dakle, na HRT-u je prošla sve stepenice voditeljskog i uredničkog opredjeljenja : TV suradnica, spikerica, samostalna suradnica, voditeljica, TV urednica i novinarka. Uređivala je i vodila izniman broj informativnih i zabavnih emisija kao što su : „321 Kreni“, „Dobar dan“, „Glazbena Tv“, „Dobro jutro Hrvatska“, „Nedjeljom popodne“, „Svijet diskografije“, „Svakodnevnica“, „Svirci moji“, „Subotom uvečer“ i mnoge druge te najveći spektakl koji je po svojoj koncepciji i režiji prvi put viđen na ovim prostorima – to je „Eurovizija“ u Zadru koja je prethodila Eurosongu 1990.

Također, godinama je bila spiker u središnjoj informativnoj emisiji – „TV Dnevnik“.

Bila je voditelj i urednik mnogih festivala kao što su Splitski i Zagrebački festivali.

Kao umirovljenica od 2014. godine urednica i voditeljica je svoje autorske emisije „Dečko, dama i Ana“ na Mreži TV.

Do sada je snimila 300-tinjak emisija koje su informativnog, zabavnog i edukativnog sadržaja.

Izvori